Powały peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Powały, un village dans la voïvodie de Lublin
 Powały, un village dans la voïvodie de Podlachie